Classe (biologia) — conjunto de seres vivos com características em comum
Classe (navio) — conjunto de navios do mesmo tipo
Classe (programação) — agrupamento de objetos lógicos da programação computacional
Classe (teoria dos conjuntos) — estrutura algébrica similar a um conjunto de elementos matemáticos
Classe gramatical
Classe de personagem — elemento dos jogos de RPG
Classe social — grupo de pessoas que têm status social similar

Desambiguações de matemática
Desambiguações de biologia
Desambiguações de tecnologia